Конституционный референдум 2016 года в Италии состоялся 4 декабря. На референдум был вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению Конституции Италии, в результате которого кардинально меняется политическая система страны: изменяется порядок формирования Сената, сокращается его численность, уменьшаются функции и полномочия, сокращается финансирование.

Конституционный законопроект, предложенный в 2014 году премьер-министром Ренци и его левоцентристской Демократической партией, после принятия в первом чтении 13 октября 2015 года (Сенат) и 11 января 2016 года (палата депутатов) был окончательно принят 20 января 2016 года (Сенат) и 12 апреля 2016 (палата депутатов). Но для немедленного принятия голосов не хватило до квалифицированного большинства в две трети. В соответствии со статьей 138 Конституции Италии, чтобы стать законом, данный законопроект должен быть поддержан на референдуме.

Против реформы национального парламента высказались около 60 %, в её поддержку — не более 40 %.

Это был третий конституционный референдум в Италии с момента принятия конституции в 1947 году (предыдущие были в 2001 и 2006 годах).

Суть изменений 
Предполагается «Сенат Республики» преобразовать в «Сенат регионов» — основой для формирования станут региональные советники и мэры. При этом численность сократится с 315 до 100 человек (21 мэр, 74 региональных советника и ещё 5 сенаторов, назначаемых главой государства сроком на 7 лет).

Сенат будет обладать законодательной властью лишь по вопросам реформ и внесения изменений в Конституцию. По остальным вопросам Сенат сможет лишь давать рекомендации палате депутатов Италии.

В результате реформы уменьшатся полномочия регионов страны: вопросы энергетики, стратегической инфраструктуры и гражданской обороны будут решаться напрямую премьер-министром. Кроме того, по просьбе правительства при необходимости «защиты юридического и экономического единства Республики или её национальных интересов», палата депутатов сможет утверждать законы, регламентирующие вопросы, входящие в компетенцию региональных властей.

Изменится порядок организации проведения референдумов (потребуется  подписей избирателей вместо ) и предложения проекта закона со стороны избирателей ( подписей вместо ).

Мнение издания "Business Insider" 
Издание Business Insider считает, что результаты референдума в Италии могут разрушить Евросоюз. Если итальянцы проголосуют «за» — премьер-министру страны Маттео Ренци, возможно, удастся стабилизировать деятельность правительства и протолкнуть законы, направленные на повышение экономической конкурентоспособности Италии. Голосование «против» с высокой вероятностью разрушит правительство Ренци, что повлечёт за собой политический хаос. Сама по себе политическая нестабильность для Италии не является экстраординарным событием, но сейчас она накладывается на огромные проблемы в национальном банковском секторе. Только у одного банка Monte Paschi — старейшего в мире — примерно на 47 миллиардов евро просроченных кредитов, на что вынужден обращать внимание даже Европейский центральный банк. Сумма «плохих кредитов» по всем итальянским банкам достигает 300 миллиардов евро, а госдолг достиг отметки 140 % от ВВП. Экономика Италии традиционно считается относительно слабой, не обладающей крупным корпоративным капиталом, сильно зависящей от денежных вливаний Европейского центробанка. Возникновение политической нестабильности в нынешних условиях может спровоцировать банковский кризис, который может привести к банкротству большого числа мелких фирм, составляющих основу итальянской экономики.

Опросы общественного мнения

Итог 
Итогом стал провал референдума, продемонстрировавший консервативные взгляды итальянского общества. Аналогичный консерватизм ранее продемонстрировали Brexit и референдум в Нидерландах об ассоциации Украины и Европейского союза.

Результаты по регионам

Голосования за пределами Италии

Примечания 

Италия
Выборы в Италии
Конституционные референдумы
2016 год в Италии